Eine Strahlenquelle oder Strahlungsquelle ist jeder natürliche oder physikalisch-technische Entstehungsort von Strahlung. Manchmal spricht man auch allgemein von jeglichem Strahlung erzeugenden Objekt (z. B. einem Stück radioaktives Material) als Strahlenquelle. Je nach Art der erzeugten Strahlung unterscheidet man:
 Teilchenquelle erzeugt Teilchenstrahlung
 Protonenquelle erzeugt speziell Strahlung, die aus Protonen besteht
 Neutronenquelle erzeugt speziell Strahlung, die aus Neutronen besteht
 Radionuklide erzeugen verschiedene Arten ionisierender Strahlung
 Elektronenquelle/Elektronenkanone erzeugt Elektronen
 Quellen für elektromagnetische Strahlung:
 Lichtquelle erzeugt elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Spektralbereich (von etwa 380 nm bis 780 nm Wellenlänge.)
 Röntgenquelle erzeugt elektromagnetische Strahlung im Röntgenbereich (von etwa 10 nm bis etwa 1 pm Wellenlänge)
 Radioquelle ist ein astronomisches Objekt, das elektromagnetische Strahlen im Radiobereich (von etwa 10 Zentimeter bis etwa 100 Kilometer Wellenlänge) aussendet.

 
Physik